désigne :

Macedônia, municipalité de l'État de São Paulo ;

Macedonia, ville d'Alabama ;
 Macedonia, ville de Géorgie ;
 Macedonia, ville de l'Illinois ;
 Macedonia, ville de l'Indiana ;
 Macedonia, ville de l'Iowa ;
 Macedonia, ville de l'Ohio.

Macedonia.

Homonymie de toponyme